Puskarčíková ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Puskarčíková, tschechische Biathletin
 Eva Puskarčíková (* 1991), tschechische Biathletin